Liehr ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Liehr, Leiter der Niederösterreichischen Straßenmeistereien 
 Günter Liehr, zusammen mit Alexander Musik Träger des Deutsch-Französischen Journalistenpreises 2002, Sparte Hörfunk
 Harry Liehr (1927–2022), deutscher SPD-Politiker
 Marcus Liehr, Träger des Promotionspreises des Forschungspreises Technische Kommunikation
 Peter Liehr (1966–2016), deutscher Autor und Übersetzer
 Reinhard Liehr (* 1939), deutscher Historiker
 Thomas Liehr (Biologe) (* 1965), deutscher Biologe und Humangenetiker
 Tom Liehr (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Willibald Liehr (1941–2011), österreichischer Jurist und Verfassungsrichter

Siehe auch:

 Lier
 Lear